De Rally van Finland 2009, formeel 59th Neste Oil Rally Finland, was de 59e editie van de Rally van Finland en de negende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2009. Het was de 463e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Jyväskylä.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Fin
Rally van Finland